Ива́н Петро́вич Гага́рин:
 Гагарин, Иван Петрович (?—?) — иркутский воевода в конце XVII в.
 Гагарин, Иван Петрович (?—?) — Георгиевский кавалер, премьер-майор; № 150 (129); 19 августа 1771.
 Гагарин, Иван Петрович (1745—1814) — капитан 2-го ранга, масон.